Soneja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Soneja (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Soneja (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar